Новский сельский округ

Московская область 

Новский сельский округ Балашихинского района (1994—2003)

Сахалинская область 

Новский сельский округ Макаровского района (до 2006)

Смоленская область 

Новский сельский округ Глинковского района (до 2005)

Тверская область 

Новский сельский округ Зубцовского района (до 2005)

Новский сельский округ Старицкого района (до 2005)